Михаил Барышев:
 Барышев, Михаил Иванович (1923—1979) — советский писатель.
 Барышев, Михаил Михайлович (1906—?) — советский футболист.
 Барышев, Михаил Николаевич (род. 1978) — начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации с 2017 года, полковник.